Sirma ist der Familienname folgender Personen:

 Olaus Sirma (1655–1719), samischer Priester und Dichter
 Susan Sirma (* 1966), kenianische Leichtathletin